Uitdrukking van pijn(lijkheid)
 Auwch (prijs), Belgisch prijs van de vrouwenraad
 Auwch_ (televisieprogramma), Vlaams humoristisch televisieprogramma